Mintra puede referirse a:
 Acrónimo de Ministerio de Trabajo, denominación utilizada en varios países:
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú;
 Ministerio del Trabajo de Venezuela;
 Mintra (acrónimo de Madrid Infraestructuras del Transporte), empresa española desaparecida.